Радиомания — ежегодная национальная премия в области радиовещания.

Учреждена в 2002 году Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и общероссийской некоммерческой общественной организацией работников СМИ «МедиаСоюз» для повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников сферы радиовещания. Является наиболее значимой общероссийской профессиональной наградой для радио-индустрии.

Номинации 
 Репортёр
 Ведущий музыкального эфира
 Ведущий разговорного эфира
 Новости
 Политическая программа
 Экономическая программа
 Музыкальная программа/шоу
 Спортивная программа
 Художественное чтение
 Просветительская/познавательная программа
 Программа для детей
 Развлекательная программа/шоу
 Юмористическая программа
 Тематическая программа/рубрика
 Радиотеатр
 Утреннее шоу
 Радио-игра
 Продвижение радиостанции/событие
 Продвижение радиостанции/концепция
 Оформление эфира радиостанции
 Региональная радиостанция года
 Региональная радиостанция — лучшая программа
 Радиоперсона

Приз 
Лауреаты Премии «Радиомания» получают официальные дипломы к которым прилагается приз — скульптурное изображение микрофона.

См. также 
 Премия Попова — национальная премия в области радиовещания, вручается ежегодно с 1998 года.
 ТЭФИ

Примечания

Ссылки 
 Радиомания — официальный сайт премии
 «МедиаСоюз» — официальный сайт
 Фотоархив церемонии «Радиомания»
 Золотой микрофон

Радиовещание
Журналистские премии России